Василий Николаевич Крылов (2 января 1947 — 17 февраля 2018) — российский учёный. Доктор биологических наук, заслуженный профессор Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, в 1991—2016 годах заведующий его кафедрой физиологии и биохимии человека и животных.
Председатель российского правительственного Межведомственного координационного совета по апитерапии (с 1997 года), вице-президент Национального союза апитерапевтов (с 2017 года).
Заслуженный деятель науки РФ (2007), Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Лауреат премии Нижнего Новгорода (2016).

Биография 
Окончил биологический факультет Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ныне Нижегородский университет, ННГУ) в 1970 году, биолог, учитель биологии и химии.
Ученик Н. М. Артёмова.
Преподавал с 1980 года.
В 1991—2016 годах заведующий кафедрой физиологии и биохимии человека и животных ННГУ, затем профессор кафедры биохимии и физиологии Института биологии и биомедицины ННГУ, руководитель программы по апитерапии на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ.
«Учёный представляет большой коллектив, несколько десятилетий занимающийся исследованием пчелиного яда, — отмечается в 2017 году в журнале „Пчеловодство“. — Благодаря работам В. Н. Крылова и его школы в практическую медицину внедрены инъекционная форма пчелиного яда и водорастворимая мазь с ним, маточное молочко и прополис для ингаляции».
Являлся членом учёного совета ННГУ, председателем его докторского диссовета по физиологии и биохимии, членом медицинского и биологического советов по защите диссертаций при ННГУ и Нижегородской медицинской академии, входил в этический комитет последней, также состоял членом экологического диссовета Института биологии и биомедицины ННГУ.

Являлся председателем Межведомственного координационного совета по апитерапии с его образования в 1997 году при Минсельхозпроде России (впоследствии МСХ РФ). С 2014 года глава Научно-образовательного центра «Апифитотерапия», в 2017 году основал и возглавил Союз поддержки и развития апитерапии, а также стал одним из основателей и вице-президентом Национального союза апитерапевтов.
Сотрудничал с НИИ пчеловодства, Нижегородским обществом пчеловодов и Рязанским обществом апитерапевтов.
Академик Международной академии наук по апифитотерапии и пчеловодству.
Являлся членом редколлегий журналов «Пчеловодство» и «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки», «Вестника Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского».

Отмечают, что В. Н. Крылов наряду с Н. М. Артёмовым и Б. Н. Орловым внёс существенный вклад в разработку фундаментальных основ апитерапии.

Докторская диссертация «Механизмы изменения некоторых функций нормального и альтерированного сердца под влиянием зоотоксинов» (1990). Кандидатская диссертация посвящена исследованию кардиотропного действия пчелиного яда (пептида кардиопепа).
Подготовил 6 докторов и 32 кандидата биологических наук.
Разработал препараты «Солапивен» (инъекционный раствор пчелиного яда) и «Унгапивен» (мазь на основе пчелиного яда).

Заслуженный деятель науки РФ (2007), Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
Лауреат премии Нижнего Новгорода (2016) в номинации «Высшая школа».

Имеет более 280 научных работ, в том числе 6 монографий и более 20 авторских свидетельств и патентов в области разработки лекарственных средств.

Труды 
Монографии
 Крылов В. Н. Пчелиный яд. Свойства, получение, применение: научно-справочное издание. — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н. И. Лобачевского. 1995. 224 с. ISBN 5-85746-076-X
 Трошин В. Д., Крылов В. Н., Ковалева Т. С., Бачина О. В. Кладезь здоровья. Опыт народной и научной медицины: научно-справочное издание (монография). Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 1995. 308 с. ISBN 5-7032-0068-7
 Крылов В. Н., Сокольский С. С. Пчелиный кладезь здоровья: научно-справочное издание. Краснодар: Изд-во администрации Краснодарского края, 1999. 92 с.
 Кривцов Н. И. Продукты пчеловодства для здоровья / Н. И. Кривцов, В. Н. Крылов, В. И. Лебедев, С. С. Сокольский. Краснодар: «Агропромполиграфист», 2002. 272 с.
 Пчелиный яд в научной и практической медицине / В. Н. Крылов, В. П. Млявый; [Редкол.: В. С. Улащик (пред.) и др.]. Минск: УП «Технопринт», 2002. 264 с. ISBN 985-464-435-9
 Теория и средства апитерапии / Крылов В. Н., Агафонов А. В., Кривцов Н. И., Лебедев В. И., Бурмистрова Л. А., Ошевенский Л. В., Сокольский С. С. ; Рос. акад. с.-х. наук, НИИ пчеловодства, М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. — Москва : Комильфо, 2007. — 295 с. — ISBN 978-5-903535-03-3

Другие работы
 Орлов Б. Н., Крылов В. Н. Процессы макро- и микроциркуляции в организме. Учебное пособие. Нижний Новгород: Изд-во ГГУ, 1979. 90 с.
 Чебышев Н. В., Вальцева И. А., Крылов В. Н., Кудрявцев С. В. Ядовитые животные суши и моря. Учебное пособие. М.: ММА им. И. М. Сеченова, 1997. 60 с.
 Крылов В. Н., Чебышев Н. В., Вальцева И. А. Введение в апитерапию. Учебное пособие. М.: ММА им. И. М. Сеченова, 1998. 92 с.
 Крылов В. Н., Сокольский С. С. Маточное молочко пчел. Свойства, получение, применение: научно-справочное издание. Краснодар, 2000. 216 с.
 Крылов В. Н., Трошин В. Д. Апитерапия и здоровье человека // «Нижегородский медицинский журнал» № 2, 2002.
 Krylov V.N., Sokolsky S.S. Experimental study of bee royal jelly cardioprotectiv characteristics // Mellifera. 2006. N 6. P. 28-32.
 Памяти Николая Михайловича Артемова / В. Н. Крылов, А. В. Зевеке, Л. И. Иржак // Российский физиологический журнал им. И. М. Сеченова. — 2006. — Т. 92, N 6. — С. 771.
 Апитерапия: методические рекомендации / Трошин В. Д., В. Н. Крылов, С. С. Сокольский, И. В. Кривопалов-Москвин. Н. Новгород, 2008. — 48 с.
 Пропедевтика апитерапии. Уч. пособие / Крылов В. Н., Трошин В. Д., Кокуркин Г. В., Сокольский С. С., Кривопалов-Москвин И. В. — М.: Изд-во МПГУ, 2012. — 208 с. ISBN 9785948452432
 Крылов В. Апитерапия от античности до современности // Пчеловодство. 2013. № 1. С. 60-62.
 Крылов В. Н., Абогессименгане Б. Пчелиный яд в апитерапии // Пчеловодство. 2014. № 6. С. 60-61.
 Antipenko E.A., Deriugina A.V., Talamanova M.N., Krylov V.N., Troshin V.D. Efficiency of Apitherapy in the Treatment of Neurological Patients // Journal of the American Apitherapy Society. V 22, N 2015. P. 1, 4-6.
 Krylov V.N., Deriugina A.V., Pleskova S.N., Kalinin V.A. Apoptotic nature of erythrocyte hemolysis induced by low doses of ionizing radiation // Biophysics. 2015. Т. 60. № 1. С. 79-84.
 Гелашвили Д. Б., Крылов В. Н., Романова Е. Б. Зоотоксинология: биоэкологические и биомедицинские аспекты. Учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2015. 770 с.

См. также 
 Апитерапия
 Апитоксинотерапия
 Пчелиный яд

Примечания

Ссылки 
 Институт биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
 Физиология и биохимия человека и животных. Сотрудники | Биологический факультет
 Физиология и биохимия человека и животных | Биологический факультет
 Научно-практический центр «ММ-волны и биомедицина»
 Журнал «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки»

Зоотоксинологи
Персоналии:Апитерапия
Выпускники Нижегородского государственного университета
Заслуженные профессора Нижегородского государственного университета